– japoński ortopeda i astronom amator.

Wspólnie z Takeshim Uratą w latach 1993–2000 odkrył 311 planetoid.

Asteroida (7300) Yoshisada została nazwana jego imieniem.

Przypisy 

Japońscy astronomowie XX wieku
Japońscy astronomowie amatorzy
Japońscy lekarze
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Ortopedzi
Urodzeni w 1943